De CECAFA Cup 2013 was de 37e editie van de CECAFA Cup georganiseerd door de CECAFA (Council for East and Central Africa Football Associations). Het toernooi werd gehouden tussen 27 november en 12 december 2013 in Kenia. Het gastland won het toernooi, zij wonnen in de finale van Soedan met 2–0. Zambia werd derde.

Deelnemers

Stadions

Scheidsrechters
De volgende 9 scheidsrechters werden uitgenodigd om te fluiten tijdens dit toernooi.

Groepsfase

Groep A 

<div id="Kenya v Ethiopia">

<div id="Ethiopia v Zanzibar">

<div id="South Sudan v Kenya">

<div id="South Sudan v Ethiopia">

<div id="Kenya v Zanzibar">

Groep B 

<div id="Tanzania v Zambia">

<div id="Somalia v Tanzania">

<div id="Zambia v Burundi">

<div id="Tanzania v Burundi">

<div id="Somalia v Zambia">

Groep C 

 

<div id="Uganda v Rwanda">

<div id="Sudan v Rwanda">

<div id="Eritrea v Uganda">

<div id="Rwanda v Eritrea">

<div id="Uganda v Sudan">

Nummers 3

Knock-outfase

Kwartfinale

<div id="Quarter-final 2">

<div id="Quarter-final 3">

<div id="Quarter-final 4">

Halve finale
<div id="Semi-final 1">

<div id="Semi-final 2">

Troostfinale

Finale

Doelpuntenmakers
5 doelpunten
  Salah Ibrahim

3 doelpunten

2 doelpunten

1 doelpunt

Eigen doelpunt
  Saladin Bargicho (Tegen Soedan)

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 2013 op rsssf

Voetbal in 2013
Voetbal in Kenia
CECAFA Cup
Sportevenement in Kenia